Skrót IFBA może oznaczać:
 Instituto Federal da Bahia
 International Federation of Broomball Associations
 International Female Boxers Association

en:IFBA